Tulla peut faire référence à :

Toponyme 
 Tulla, ville en Irlande

Patronyme 
 Johann Gottfried Tulla (1770-1828), ingénieur et hydrologue badois

Étendue d'eau 
 Loch Tulla, loch en Écosse